Van Zuylen van Nievelt, dit is de oude Utrechtse familie, met vertakkingen in Nederland, België en Beieren.
 Van Zuylen van Nijevelt (Rotterdam), dit is een Rotterdamse familie, die adellijke status verwierf.
 Van Zuylen (België), dit is een voornamelijk Luikse familie, die adellijke status verwierf.
 Belle van Zuylen, Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken (1740-1805), Nederlands schrijver en componist